Светска група је највиши ниво такмичења Дејвис купа 2011. у којој је учествовало шеснаест екипа. Мечеви су одржавани током четири викенда у години. Осам репрезентација које су победиле у првом колу ишле су у четвртфинале и тако су обезбедиле учешће у Светској групи Дејвис купа 2012. Осам поражених репрезентација су наступале у плеј-офу за попуну Светске групе.

Победник Дејвис купа за 2011. годину је репрезентација Шпаније која је савладала Аргентину у финалу резултатом 3:1. Била је то њихова пета титула укупно, а трећа у само четири године (2008, 2009, 2011).

Учесници

Носиоци 
  Србија (полуфинале) 
  (полуфинале) 
 '  (победник)
  (прво коло)    (финале)   (четвртфинале)   (прво коло)   (прво коло) ''

Жреб

Прво коло

Србија – Индија

Шведска – Русија

Чешка – Казахстан

Аргентина – Румунија

Чиле – САД

Белгија – Шпанија

Хрватска – Немачка

Аустрија – Француска

Четвртфинале

Шведска – Србија

Аргентина – Казахстан

САД – Шпанија

Немачка – Француска

Полуфинале

Србија – Аргентина

Шпанија – Француска

Финале

Шпанија – Аргентина

Референце 

Дејвис куп 2011.